Internationale Einheiten bezeichnen:

 durch die Weltgesundheitsorganisation definierte Maßeinheiten zur reproduzierbaren Dosierung vieler in der Medizin verwendeter Präparate, siehe Internationale Einheit
 das Internationale Einheitensystem oder SI, das am weitesten verbreitete Einheitensystem für physikalische Größen